П'ять кораблів флоту Греції носили ім'я «Спеце» (Σπέτσαι), названі на честь острова Спеце, який зіграв важливу роль у війні за незалежність Греції:

 «Спеце» (1828) - вітрильник - корвет, придбаний у Ласкаріни Бубуліни, знищений 1831 у Поросі під час повстання проти правителя Іоанна Каподістрії
 «Спеце» (1881) - побудований у Великій Британії паровий канонерський човен, пізніше перейменований на «Актіон», аби звільнити ім'я для наступного корабля. 
 «Спеце» (1890)  — броненосець берегової оборони типу «Ідра», побудований у Франції.
 «Спеце» D-83 - ескадрений міноносець типу «Дардо», брав участь у бойових діях на Середиземномор'ї. 
 «Спеце» (F-453) - тип «Ідра», який є одним з варіантів фрегатів MEKO 200.
Назви військових кораблів Греції
Багатозначні терміни: кораблі